Il doppio del torneo di tennis Rogaska Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Fernon Wibier che hanno battuto in finale Karol Kučera e Marián Vajda 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Gisbert Schultze /  Jack Waite (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Tomáš Anzari (primo turno)

 Gilad Bloom /  Fernon Wibier (Campioni)
 Andrej Merinov /  Andrei Rybalko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rogaska Challenger 1993